Nello sci nordico ai XXI Giochi olimpici invernali, che si svolsero nel 2010 a Vancouver (Canada), vennero assegnate medaglie in diciotto specialità.

Rispetto all'edizione precedente furono introdotte alcune novità nel programma, in parte già sperimentate ai Mondiali dell'anno precedente. Nella combinata nordica fu modificata la distanza della frazione di fondo dell'individuale dal trampolino normale, portata da 15 km a 10 km; inoltre la gara sprint dal trampolino lungo fu sostituita da un'altra gara individuale, sempre di 10 km ma con salto dal trampolino lungo. Nello sci di fondo variò la ripartizione delle gare tra tecnica classica e tecnica libera: la 50 km e la gara sprint degli uomini e la 30 km e la gara sprint delle donne furono in tecnica classica anziché libera, mentre la 15 km e la sprint a squadre degli uomini e la 10 km e la sprint a squadre delle donne furono in libera anziché classica.

Risultati

Uomini

Combinata nordica

Trampolino normale

Trampolino lungo

Gara a squadre

Salto con gli sci

Trampolino normale

Trampolino lungo

Gara a squadre

Sci di fondo

15 km

50 km

Sprint 1,5 km

Inseguimento 30 km

Sprint a squadre 6x1,5 km

Staffetta 4x10 km

Donne

Sci di fondo

10 km

30 km

Sprint 1,5 km

Inseguimento 15 km

Sprint a squadre 6x1,5 km

Staffetta 4x5 km

Medagliere per nazioni

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

 Schede FIS:
 
 
 

 Schede Sports-reference:
 
 
 

Sci nel 2010
 21
Sport ai XXI Giochi olimpici invernali